Akelarre peut désigner :
 Akelarre, le lieu où se tenait le sabbat au Pays basque ;
 Akelarre, le nom d'une place de Zugarramurdi, en Navarre ;
 Akelarre, un algorithme de chiffrement par bloc ;
 Akelarre, un film de Pedro Olea sorti en 1984 ;
 Akelarre, le titre original du film Les Sorcières d'Akelarre de Pablo Agüero sorti en 2020.